Новоалександровск — название населённых пунктов.

Литва 
 Новоалександровск — название города Зарасай в 1836—1918 годах, уездного города Ковенской губернии Российской империи.

Россия 
 Новоалександровск — город в Ставропольском крае, административный центр Новоалександровского района.
 Новоалександровск — поселок городского типа в составе города Южно-Сахалинск.

Казахстан
 Ново-Александровское укрепление, построено 1834 году при заливе Кайдак. В 1846 году форт Ново-Александровск был перенесён на полуостров Мангышлак и переименован в Ново-Петровское.